Kamerun deltog i de olympiska sommarspelen 2000 med en trupp bestående av 34 deltagare och de tog totalt en medalj. Guldmedaljen i herrarnas fotbollsturnering var Kameruns första olympiska guldmedalj.

Medaljer

Guld
 Fotbollslandslaget herrar (Samuel Eto'o, Serge Mimpo, Clément Beaud, Aaron Nguimbat, Joël Epalle, Modeste M'bami, Patrice Abanda, Nicolas Alnoudji, Daniel Bekono, Serge Branco, Lauren, Carlos Kameni, Patrick Mboma, Albert Meyong Ze, Daniel Ngom Kome, Geremi Njitap, Patrick Suffo och Pierre Womé)

Boxning

Bantamvikt
Ngoudjo Herman
Omgång 1 – Förlorade mot Taalaibek Kadiraliev från Kirgizistan (gick inte vidare)

Lätt mellanvikt
Sakio Bika Mbah
Omgång 1 – Förlorade mot Scott MacIntosh från Kanada (gick inte vidare)

Fotboll

Herrar

Gruppspel

Slutspel

Friidrott

Damernas 100 meter
 Myriam Léonie Mani
 Omgång 1 – 11.24
 Omgång 2 – 11.23
 Semifinal – 11.40 (gick inte vidare)

Damernas 200 meter
 Myriam Léonie Mani
 Omgång 1 – 22.68
 Omgång 2 – 22.88
 Semifinal – 23.47 (gick inte vidare)

Damernas 400 meter
 Claudine Komgang
 Omgång 1 – 51.74
 Omgång 2 – 51.57 (gick inte vidare)

 Mireille Nguimgo
 Omgång 1 – 51.88
 Omgång 2 – 51.08
 Semifinal – 52.03 (gick inte vidare)

Damernas 4 x 100 meter stafett
 Carine Eyenga, Françoise Mbango, Anne Marie Mouri, Esther Mvondo
 Omgång 1 – 45.82 (gick inte vidare)

Damernas längdhopp
 Françoise Mbango
 Kval – DNS (gick inte vidare)

Damernas tresteg
 Françoise Mbango
 Kval – 14.13
 Final – 13.53 (10:e plats)

Referenser 

2000 i Kamerun
Nationer i olympiska sommarspelen 2000
2000